SNS est un sigle qui peut signifier :
Parti progressiste serbe (Srpska Napredna Stranka) ;
Parti national slovaque (Slovenská národná strana) ;
École normale supérieure de Pise (Scuola normale superiore) ;
Service national des statistiques ;
Société de natation de Strasbourg ;
 Société nationale de sidérurgie, société algérienne ;
Special Night Squads, une unité de forces spéciales judéo-britanniques en Palestine mandataire ;
Un service de réseau social (de l'anglais : Social Networking Service) ;
 Simple Notification Service, un service de messagerie rapide par SMS ou email fourni par Amazon